Coral UK Snooker Championship 1979  je bil nejakostni poklicni snooker turnir, ki je potekal v novembru in decembru 1979 v gledališču Guildhall, Preston, Anglija.

Turnir
33-letni John Virgo je z zmago vsem dvomljivcem dokazal, da je še zmožen igrati snooker na vrhunski ravni na velikih tekmovanjih. Tedanjega svetovnega prvaka, Terryja Griffithsa, je premagal z izidom 14-13. Zadnjo serijo finala je sicer začinil Virgo, ki je preslišal budilko in prespal bujenje, zaradi česar je zamudil na prizorišče, za kar so ga organizatorji kaznovali z dvema framoma, ki so jih podelili Griffithsu.

Splošni vzorec rezultatov je nakazal, da je na svetovno prizorišče prihajala nova generacija igralcev, ki je nato nadomestila večino igralcev, ki so dominirali šport v 70. letih. Od četrtfinalistov je bil le Ray Edmonds star čez 35 let, pa še on je bil bolj kot ne novinec na profesionalni sceni. Nase je opozoril mladi, 22-letni Steve Davis, ki se je prvič v karieri uvrstil v četrtfinale katerega od večjih turnirjev.

Kanadčan Bill Werbeniuk je na turnirju sodeloval kot državljan Združenega kraljestva. Bil je dokaj uspešen, saj se je prebil v polfinale, kjer je klonil proti Terryju Griffithsu.

Turnir je še tretje leto zapored prenašala britanska televizija BBC, ki pa zaradi stavke tehnikov ni uspela prenašati zadnje serije finalnega dvoboja.

Nagradni sklad
Zmagovalec: 4.500 £
Skupaj: 15.000 £

Izidi

Kvalifikacije

1. krog
 John Dunning 9-8 David Greaves 

 Mike Hallett 9-1 Maurice Parkin 

 Jackie Rea 9-8 Bernard Bennett

2. krog
 Steve Davis 9-3 John Dunning 

 Tony Meo 9-7 David Taylor 

 Willie Thorne 9-4 Roy Andrewartha 

 Patsy Fagan 9-4 Mike Hallett 

 Bill Werbeniuk 9-3 Joe Johnson 

 Ray Edmonds 9-0 Karl Björnvind 

 Pat Houlihan 9-3 Jackie Rea 

 Cliff Wilson 9-7 John Pulman

Glavni del turnirja

UK Snooker Championship
UK Snooker Championship